Ballroom Blitz steht für:

 Ballroom Blitz, The Ballroom Blitz eine Single aus dem Album Desolation Boulevard von The Sweet (1973)
 Ballroom Blitz, Auskoppelung aus The Blitz (Album) von Krokus (1984)
 Ballroom Blitz, ein früherer Name von Kurhaus Friedenstal, Kulturort in Hannover-Misburg